P37 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 37, een papyrusrol van het Nieuwe Testament